Erlang puede referirse a:
 el lenguaje de programación Erlang;
 Agner Krarup Erlang, el matemático, estadístico, e ingeniero danés, que dio nombre a varios conceptos:
 la unidad de tráfico Erlang;
 la distribución Erlang, una distribución de probabilidad describiendo el tiempo entre eventos.